Méndez Parada puede referirse a varias personas:

 Gonzalo Méndez Parada, empresario del sector textil y sindicalista español, procurador en las  Cortes Españolas.
 José Méndez Parada, capitán de Artillería  destinado en la Aeronáutica Militar, primer paracaidista español.
 Pedro Méndez Parada,  director general de Industria y Material del Ejército Español, procurador a Cortes y Jefe del Sindicato Nacional del Vidrio y Cerámica y también del Sindicato Nacional de la Construcción.